Мерінг () — прізвище німецького походження й топонім.

Прізвище 
 Гюнтер Мерінг (; 1936—2006) — німецький шахіст; міжнародний майстер (1976).
 Пауль Генріх Герхард Мерінг (; 1710—1792) — німецький лікар, ботанік й орнітолог.
 Сергій Федорович Мерінг (1862—1920) — міністр торгівлі й промисловості Української Держави в жовтні-грудні 1918 року.
 Франц Мерінг (; 1846—1919) — німецький філософ, історик, публіцист і політик.
 Фрідріх Фрідріхович Мерінг (1922—1987) — лікар-практик, професор Університету Святого Володимира, таємний радник.

Топонім 
 Мерінг (Верхній Пфальц) () — комуна в Німеччині, в землі Баварія, округ Верхній Пфальц.
 Мерінг (Мозель) () — комуна в Німеччині, в землі Рейнланд-Пфальц.
 Мерінг (Швабія) () — комуна в Німеччині, в землі Баварія, округ Швабія.

Німецькі прізвища